Abbey Road (weg), een weg in Londen
 Abbey Road (metrostation), een metrostation in Londen
 Abbey Road (album), een album van de Beatles
 Abbey Road Studios, de opnamestudio's aan de Abbey Road in London
 The Abbey Road EP, een ep van de Red Hot Chilli Peppers